Stadtbezirk 1 steht für:

 Stadtbezirk 1 (Düsseldorf)
 Stadtbezirk 1 in Erkelenz, siehe Erkelenz #Stadtgebiet
 Stadtbezirk 1 (Ho-Chi-Minh-Stadt), Vietnam

 Augsburg-Lechviertel, östliches Ulrichsviertel
 Köln-Innenstadt
 Altstadt-Lehel, München
 Innenstadt von Regensburg, siehe Vorlage:Navigationsleiste Baudenkmäler in Regensburg
 Alt-Remscheid
 Stadtgebiet Süd in Worms, siehe Worms #Stadtgliederung
 Elberfeld-West, Wuppertal